Агуаскалье́нтес (; испанское произношение — Агваскалье́нтес [ˈaɣwaskaˈljentes])— испаноязычный топоним:

 Агуаскальентес — город в Мексике.
 Агуаскальентес — международный аэропорт, расположен в городе Агуаскальентес, штат Агуаскальентес, Мексика.
 Агуаскальентес — муниципалитет в Мексике.
 Агуаскальентес — штат в Мексике.